Здесь представлен список провинций и территорий Канады по площади их территории:

Источник: https://web.archive.org/web/20050306110359/http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/phys01_f.htm

Административное деление Канады
Канадские провинции и территории по площади